Мария Петровна Максакова: Максакова, Мария Петровна (1902—1974) — советская оперная певица.
 Максакова-Игенбергс, Мария Петровна (род. 1977) — российская оперная певица, депутат Государственной думы.